Bengts Nöjesfält är ett svenskt stort ambulerande tivoli, hemmahörande i värmländska Kil, och ägt av Bengt Andersson. med 22 som arbetar där.

Externa länkar
Officiell webbplats för Bengts Nöjefält

Kil
Nöjesparker i Sverige